Ранд — Remington Rand. Бывшая корпорация США, один из ранних производителей ЭВМ
 Ранд — национальная валюта ЮАР
 Ранд — краткое название гор Витватерсранд

 Фамилия
 Ранд, Айвен (1884—1969) — канадский юрист, судья Верховного суда Канады.
 Ранд, Таави (род. 1992) — эстонский фигурист, выступающий в танцах на льду.